Тальский сельсовет — сельское поселение в Ирбейском районе Красноярского края.

Административный центр — село Талое.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 6 населённых пунктов:

В 1989 году в состав сельсовета была включена деревня Рождественка из упразднённого Рождественского сельсовета.

Местное самоуправление 
 Тальский сельский Совет депутатов
Дата избрания: 14.03.2010. Срок полномочий: 5 лет. Количество депутатов: 7

 Глава муниципального образования
 Москаленко Андрей Владимирович. Дата избрания: 14.03.2010. Срок полномочий: 5 лет

Примечания 

Муниципальные образования Ирбейского района
Сельские поселения Красноярского края